А-Вейга (), Ла-Вега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 290,49 км². Население 1075 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Concello
 Web No Oficial del Concello de A Veiga
 La web de Prada - Asociación Cultural
 Web de Prada y su entorno 
 Fotos de Prada
 Videos de Prada
 Web de Albergueria
  Link a más páginas www del Concello

Муниципалитеты Оренсе